Bowness kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Bowness, Alberta, ort,

Storbritannien 

 Bowness-on-Solway, ort i Cumbria, England, 
 Bowness (parish), civil parish i Cumbria, England 
 Bowness-on-Windermere, ort i Cumbria, England,